Grossi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Grossi (um 1660–nach 1696), italienischer Violinist und Komponist
 Camillo Grossi (1876–1941), italienischer Generalleutnant, Senator
 Carlo Grossi (um 1634–1688), italienischer Komponist, Organist und Sänger
 Ernst von Grossi (1782–1829), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Giovanni Francesco Grossi (1653–1699), italienischer Sänger-Kastrat, besser bekannt als Siface
 Girolamo Grossi (1749–1809), italienischer Architekt des Barocks
 José Nicomedes Grossi (1915–2009), brasilianischer Bischof
 Lodovico Grossi da Viadana (auch Lodovico Viadana; um 1560–1627), italienischer Komponist und Ordensbruder
 Marzia Grossi (* 1970), italienische Tennisspielerin
 Oreste Grossi (1912–2008), italienischer Ruderer
 Paolo Grossi (1933–2022), italienischer Rechtshistoriker und Präsident des italienischen Verfassungsgerichtes
 Rafael Grossi (* 1961), argentinischer Diplomat
 Ruth Grossi (* 1926), deutsche Schauspielerin
 Stefano Grossi (* 1963), italienischer Filmschaffender
 Tommaso Grossi (1791–1853), italienischer  Dichter
 Vittorino Grossi (* 1935), italienischer Theologe und römisch-katholischer Ordensgeistlicher

Grossi ist das Pseudonym von:
 Isidor H. Groß (1864–1914), österreichischer Theaterschauspieler und Opernregisseur